Такмичења у џудоу на Летњим олимпијским играма 2004. одржана су у Олимпијској дворани Ано Лиосија од 14. до 20. августа. Учествовало је 368 такмичара који су се борили у 14 тежинских категорија, по 7 у мушкој и женској конкуренцији. Џудисти из Јапана су били најуспешнији јер су освојили осам златних и две сребрне медаље.

Освајачи медаља

Мушкарци

Жене

Биланс медаља

Спољашње везе
 Резултати на сајту Међународне џудо федерације 

Џудо на Летњим олимпијским играма
Спортови на Летњим олимпијским играма 2004.